BCP kan syfta på:

 BCP – ett begrepp Business continuity planning som ursprungligen lanserades inom näringslivet och som avsåg hur ett företag skulle leverera produkter eller tjänster även om produktionen stördes, se kontinuitetsplanering
 BCP – en tidigare livsmedelsdivision Branded Consumer Products i AB Volvo, se Procordia Food